Parathyreus är ett släkte av skalbaggar. Parathyreus ingår i familjen Bolboceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Parathyreus